De Noorse voetbalbeker 2015 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2015) was de 110de editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 21 april met de eerste ronde en eindigde op 22 november 2015 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo onder leiding van scheidsrechter Ken Henry Johnsen. Het toernooi werd gewonnen door Rosenborg BK dat Sarpsborg 08 FF in de eindstrijd met 2-0 versloeg en daarmee voor de tiende keer het bekertoernooi op zijn naam schreef. De doelpunten kwamen op naam van Pål André Helland (22ste minuut) en Mike Jensen (40ste minuut).

Schema

Zie ook
 Tippeligaen 2015
 Noors voetbalelftal in 2015

2015
Noorwegen